FBI steht für:
 Bahnhof Bickenbach (Bergstr) (DS100-Code)
 „Fachbereich Informatik“ an diversen Universitäten und Fachhochschulen
 Farmland Bird Index, ein Evaluierungsinstrument für Vogelpopulationen in der EU
 Federal Bureau of Investigation, die bundespolizeiliche Ermittlungsbehörde des US-Justizministeriums
 Fiscale Beleggingsinstelling, eine Form des Real Estate Investment Trust in den Niederlanden
 Fortbildungsinstitut der FPÖ
Fragile binary interface problem, ein Problem von einigen Objekt Orientierten Programmiersprachen bezüglich sich veränderte Bibliotheksfunktionen
 Freie Bürger-Initiative, ein Zusammenschluss von Wählervereinigungen in Deutschland
 Fritz Bauer Institut, ein Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust

F.B.I. steht für:
 FBI (Fernsehserie, 1965) (Originaltitel The F.B.I.), eine US-amerikanische Fernsehserie (1965–1974) 
 FBI (Fernsehserie, 2018), eine US-amerikanische Fernsehserie (seit 2018) 

Siehe auch:

FBI